Kretków – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie jarocińskim, w gminie Żerków
 Kretków – nieoficjalny przysiółek wsi Ubyszów